Dilan Obed Arellano conhecido como Dylan Obed (Distrito Federal, 5 de janeiro de 1996) é um ator mirim mexicano.   
Ficou conhecido no Brasil por ter interpretado "Marcelino" na novela juvenil Rebelde.

Filmografia

Trabalhos na TV 
 Telenovelas

 2009 - Atrévete a soñar - Esteban Rivera
 2007 - Muchachitas como tú - Claudio Villareal
 2006 - La verdad oculta - Chucho
 2005 - Barrera de amor - Sérgio San Román
 2004 - Rebelde - Marcelino
 2002 - Classe 406 - Harrison Lucena

 Séries
 2006 - Vecinos
 2005 - Hoy
 2004 - Hospital el Paisa
 1998 - Piel Brillate

Atores do México
Naturais da Cidade do México